Adeyemo est un patronyme et prénom yoruba qui signifie La couronne convient à l'enfant.

Patronyme 

 Wally Adeyemo (né en 1981), conseiller économique et politique nigériano-américain ;
  (1941-2002), homme politique yoruba ;
  (né en 1995), joueur anglais de football ;
  (née en 1970), professeure et vétérinaire nigériane.

Prénom

Voir aussi 
 , un patronyme yoruba qui signifie La couronne me convient

Référence

Homonymie de patronyme
Patronyme yoruba
Prénom yoruba